Finanzrat kann folgende Bedeutungen haben:

ein Gremium:
 Finanzrat (Freie Stadt Danzig)

ein Titel, siehe Rat (Amtsbezeichnung)